Округ Маршалл — назва округів у різних штатах США:
 Маршалл (округ, Алабама)
 Маршалл (округ, Іллінойс)
 Маршалл (округ, Індіана)
 Маршалл (округ, Айова)
 Маршалл (округ, Канзас)
 Маршалл (округ, Кентуккі)
 Маршалл (округ, Міннесота)
 Маршалл (округ, Міссісіпі)
 Маршалл (округ, Оклахома)
 Маршалл (округ, Південна Дакота)
 Маршалл (округ, Теннессі)
 Маршалл (округ, Західна Вірджинія)